Imię i nazwisko William Henry nosiło kilka znanych osób, m.in.:
 William Henry (1775-1836), chemik i lekarz brytyjski, odkrywca prawa Henry’ego
 William Alexander Henry (1816-1888), polityk kanadyjski
 William Henry (1859-1928), pływak brytyjski pochodzenia polskiego, ratownik, medalista olimpijski
 William Henry, montażysta amerykański